Pseudognaptodon carinatus (Cirelli & Penteado-Dias), een schildwesp
 Pseudognaptodon carinatus (Williams), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing